Die Premijer Liga 2005/06, die einem Sponsorenvertrag zufolge auch BHT Premijer Liga genannt wird, war die sechste Spielzeit der höchsten bosnisch-herzegowinischen Spielklasse der Männer. Sie begann am 6. August 2005 mit dem ersten Spieltag und endete am 13. Mai 2006 mit dem 30. Spieltag. Titelverteidiger war der HŠK Zrinjski Mostar. Neu aufgestiegen waren die Mannschaften NK Jedinstvo Bihać und FK Radnik Bijeljina.

Meister wurde der NK Široki Brijeg.

Modus 
Die 16 Mannschaften traten an insgesamt 30 Runden gegeneinander an. Jedes Team spielte dabei einmal zu Hause und einmal auswärts gegen jedes der fünfzehn anderen Teams. Der Meister nahm an der Qualifikation zur UEFA Champions League teil, der Zweite und der Pokalsieger traten im UEFA-Pokal an. Die zwei Letztplatzierten stiegen in die zweithöchste Liga, die Erste Liga, ab.

Abschlusstabelle 
Tabellenführer

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
 Saison auf rsssf.com

Einzelnachweise 

2005
Fußballsaison 2005/06